Kirkeby ist der Familienname folgender Personen:
 Ed Kirkeby (1891–1978), US-amerikanischer Bandleader und Musikmanager
 Per Kirkeby (1938–2018), dänischer Maler

Kirkeby ist der Name folgender Ortschaften:
 Kirkeby (Rømø), eine Ortschaft auf der Insel Rømø
 Kirkeby (Dänemark), eine Gemeinde in der Svendborg Kommune, Dänemark
 Kirkeby (Kreis Hadersleben), eine ehemalige Gemeinde im Kreis Hadersleben

Siehe auch:
 Kirkby